Seznam korpusov z zaporedno številko 8.

Seznam 
 Pehotni
 8. korpus (Združeno kraljestvo)
 8. strelski korpus (ZSSR)
 8. korpus (Wehrmacht)
 8. korpus (Kopenska vojska ZDA)
 8. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 8. korpus (Avstro-Ogrska)
 8. korpus (Nemški imperij)
 8. rezervni korpus (Nemški imperij)
 8. korpus (Ruski imperij)
 8. korpus (Ruska federacija)
 8. gardni strelski korpus (ZSSR)
 8. korpus (Otomanski imperij)
 8. korpus (Ukrajina)
 8. korpus (NOVJ)
 8. estonski korpus (ZSSR)

 Padalski/Zračnoprevozni
 8. gardni zračnoprevozni korpus (ZSSR)

 Konjeniški
 8. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 8. mehanizirani korpus (ZSSR)
 8. gardni mehanizirani korpus (ZSSR)
 8. tankovski korpus (ZSSR) 
 8. gardni tankovski korpus (ZSSR)

 Artilerijski
 8. artilerijski korpus (ZSSR)

 Letalski
 8. letalski korpus (Wehrmacht)
 8. gardni lovski letalski korpus (ZSSR)

Glej tudi